

Codici 
 nyb – codice ISO 639-3 della lingua yagbo

Mineralogia 
 Nyb – abbreviazione di nybøite

Note